Esashi est un toponyme au Japon qui peut désigner :
 Esashi, un bourg du district de Hiyama dans la sous-préfecture de Hiyama à Hokkaidō ;
 Esashi, un bourg du district d'Esashi dans la sous-préfecture de Sōya à Hokkaidō.